Lukiv, paese ucraino dell'Oblast' di Volinia
 Lukiv, villaggio ucraino dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Rožyšče